Церковь Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (Лисинская церковь) — православный храм в поселке Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской области. Имеет статус подворья Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

История 
Первый храм при Лисинском учебном лесничестве был устроен в каменном здании училища по распоряжению министра государственных имуществ графа П. Д. Киселёва и освящён а в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Образа в церкви были написаны Сергеем Зарянко. Однако с ростом числа воспитанников встала необходимость строительства нового храма.

В междуречье рек Лустовки и Лабуси а была заложена отдельная церковь. Её строительство велось по проекту архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. В основание была заложена памятная бронзовая доска с надписью:

Церковь была освящена а. Впоследствии храм неоднократно посещал Александр II, приезжавший в Лисино на охоту. После упразднения Учебного лесничества в марте 1889 года церковь была передана в епархиальное ведомство.

16 августа 1933 года, по постановлению Президиума Леноблисполкома, церковь была закрыта. Во время оккупации немецкие войска использовали здание как конюшню, но в 1943—1944 годах в храме служил священник Псковской духовной миссии.

После войны саперы взрывали обнаруженные у храма боеприпасы. Стены здания использовались в качестве мишени во время учебных стрельб школы милиции.

Первое богослужение состоялось на Пасху 1996 года. В сентябре 1999 года храм получил статус подворья Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Церковь повторно освящена после реставрации 18 ноября 2001 года.

Архитектура и убранство 
Здание непосредственно примыкает к комплексу построек Лисинского учебно-опытного лесхоза, также сооруженных по проекту Н. Л. Бенуа. Храм выполнен в русско-византийском стиле с элементами тосканской архитектуры. Длина храма — 35 м; ширина — от 11 до 15 м; высота — 30 м; колокольня — 32 м. Вмещает до 600 человек. В здание ведут три входа. Сам храм крыт железом.

Внутри церковь была выкрашена светло-голубой краской. К её освящению Санкт-Петербургским купцом И. И. Николаи был устроен по проекту Николая Бенуа деревянный резной иконостас, образа для которого были написаны академиком Василием Васильевым.

Приход 
Вскоре после освящения при храме были устроены богадельня и кладбище.

Настоятели храма

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вернидуб Д. Лисино-Корпус Александра II
 Подворье Новодевичьего монастыря в Лисино-Корпус

Храмы Тосненского района
Храмы Санкт-Петербургской епархии
Лисино-Корпус
Лисино
Лисино
Храмы, построенные в 1862 году в России